Handball-Weltmeisterschaft 2003 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Herren 2003 in Portugal
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003 in Kroatien